Ла Кемадита има више значења:

 Ла Кемадита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кемадита (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику